Людмила Куликова:

 Відомі носії 
 Куликова Людмила Вікторівна (. 1961) — російський учений, директор Інституту філології та мовної комунікації Сибірського федерального університету (м. Красноярськ).
 Асланян (Куликова) Людмила Дмитрівна (. 1954) — радянська, українська, вірменська та російська шахістка.Сторінки зі списками однофамільців-тезок